Brian Gottfried e Dick Stockton erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno perso nel 3º turno.

Pat Cramer e Mike Estep hanno battuto in finale Jean-Baptiste Chanfreau e Georges Goven 6–1, 6–1.

Teste di serie

 Owen Davidson /  John Newcombe (Secondo turno, ritiro)
 Brian Gottfried /  Dick Stockton (terzo turno)
 Ross Case /  Geoff Masters (secondo turno)
 Tom Gorman /  Erik Van Dillen (Secondo turno, ritiro)

 John Alexander /  Phil Dent (secondo turno) 
 Tom Okker /  Marty Riessen (quarti di finale) 
 Patricio Cornejo /  Jaime Fillol (terzo turno) 
 Jim McManus /  Andrew Pattison (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

U.S. Pro Indoor 1974